Stati Uniti d'America
 Creve Coeur – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois
 Creve Coeur – città della Contea di St. Louis, Missouri